LSL is een afkorting die kan slaan op:
 Lesothaanse loti - munteenheid van Lesotho (ISO 4217 valutacode is LSL)
 Linden Scripting Language - zie Second Life#Scripts
 Leisure Suit Larry - een computerspel
 Station Liers - aangeduid met de telegrafische code LSL
 LSL Motorradtechnik - een Duits bedrijf dat motorfietsen produceerde

Afkorting